Kasaba bezeichnet
 Belde, eine dörfliche oder kleinstädtische Siedlung in der Türkei
 Kasaba (Kastamonu), ein Dorf nahe Kastamonu in der Türkei mit einer Holzsäulenmoschee aus dem 14. Jahrhundert